
Molekulska formula -{C20H24N2OS}- se može odnositi na:
 Lukanton
 Cinanserin